Sévoth-Tart est un personnage du manga Angel Sanctuary, créé par Kaori Yuki.

Histoire

Laïla, l'innocente 
Il y a bien longtemps, un ange féminin du nom de Laïla fut chargé d'un des nombreux projets divins d'importance capitale : le projet Sandalphon, visant à créer un ange de nature supérieure. Nommée plus haute responsable du projet grâce à ses compétences, Laïla fut bientôt la cible de la jalousie de ses collègues masculins qui ne supportaient pas d'êtres supervisés par une femme.

Amoureuse de l'ange Zahikel, Laïla ne se rendit jamais compte que l'un de ses collègues, Nidhogg, nouait pour elle un sentiment semblable, mais étouffé. Le jour où Laïla décida d'avouer à Zahikel ses sentiments, elle tomba de haut en apprenant que sa meilleure amie, l'ange Anaelle, était l'élue de Zahikel. Furieuse, elle s'acharne d'autant plus sur ses collègues, et trouve refuge auprès de Sandalphon. Les résultats de l'expérience déplurent aux hauts responsables de la zone, et Laïla fut jugée la seule apte à mener le projet à terme. Les autres scientifiques en furent choqués et détestèrent d'autant plus leur supérieure. Laïla passait le plus clair de son temps à oublier sa douleur en s'occupant en personne de Sandalphon, allant jusqu'à lui chanter des berceuses pour l'apaiser.

Mais un jour, Zahikel la prit à part pour lui parler de son attitude réservée envers lui. Sa véritable intention était de nouer une relation supplémentaire avec elle, mais la perspective de devoir trahir sa meilleure amie pour vivre sa passion révolta tellement Laïla qu'elle s'enfuit en courant pour se réfugier à nouveau dans l'antre de Sandalphon. Entre-temps, Nidhogg transit de Laïla cherchait à la revoir, afin de lui avouer ses sentiments. Mais il n'en alla pas comme il l'avait espéré…

Quand enfin il parvint à la trouver, il tenta de la réconforter en se confiant à elle. Malheureusement Laïla n'était pas en état de remarquer cet amour sincère et véritable, car elle était encore sous le choc des propos de Zahikel. Révoltée par l'attitude de celui qu'elle croyait aimer, elle crut que Nidhogg tentait de se servir d'elle, comme tous ceux qui l'approchaient alors. De rage, elle s'enfuit à nouveau, mais elle tomba dans une embuscade tendue par ses subordonnés jaloux de son talent. Ils la baillonnèrent en lui écrasant la gorge, et la violèrent tout en l'insultant et en l'empêchant de se défendre. C'est alors qu'arriva Nidhogg, qui stoppa les agresseurs et les menaça de tout révéler sur le champ. Laïla s'échappa en sang de la pièce, mais fut vite retrouvée par son amoureux qui tenta de la réconforter. Mais, aveuglée par la haine et sombrant peu à peu dans la folie à la suite de ces nombreuses injustices, Laïla poignarda Nidhogg, croyant qu'il tentait à son tour de profiter d'elle. Quand les gardes arrivèrent sur les lieux et découvrirent l'état de Laïla, elle en accusa Nidhogg, qui fut arrêté ainsi que les véritables agresseurs. Afin de ne pas blesser davantage celle qu'il aimait, Nidhogg endossa la responsabilité de cette affaire, pensant que sa perte pourrait sauver l'esprit de sa bien-aimée de la folie. 

Laïla trouva refuge auprès de Sandalphon, et souhaita de toutes ses forces avoir le pouvoir de changer ce monde pour que de telles choses ne puissent plus jamais se reproduire. Sandalphon entendit sa prière, et lui accorda le pouvoir qu'elle demandait, car il aimait Laïla comme une mère, étant la seule à s'être jamais occupée de lui.

En premier lieu, le procès des agresseurs devait être mené à terme. Laïla fit en sorte qu'ils soient tous mis à mort, sauf Nidhogg, auquel elle fit subir le pire châtiment qui soit chez les anges : La Perte des Ailes ; un sort pire encore que la mort.

Ensuite, débarrassée de tous ceux qui la connaissait, elle se fit marquer du sceau de la déchéance, ce qui eut pour effet de faire disparaître à ses yeux la personnalité de la Laïla souillée et impure. Elle se servit également de la marque en forme de croix inversée qu'elle portait depuis toujours sur le front comme le signe d'un crime impardonnable au regard du divin, afin de condamner cette personnalité à ne jamais réapparaitre. 

Enfin, Sandalphon lui fit injecter de nombreuses substances dans le corps pour le transformer en celui d'un homme, doté d'une puissance stupéfiante et d'un pouvoir terrifiant. Son esprit devint celui gorgé de ténébres et de folie de l'ange le plus puissant qui soit après les deux anges majeurs et avant les quatre anges élémentaux : le dictateur Sévoth-Tart, surnommé L'Ange Blanc.

Sévoth-Tart, le tyran céleste 
Sous cette nouvelle apparence, Sévoth-Tart porte en permanence des vêtements amples ainsi qu'un voile sur la partie inférieure du visage, pour cacher les vestiges de son passé. Après la Première Guerre entre Ciel et Terre, Sévoth-Tart devint le tuteur de Métatron, destiné à être le souverain suprême des anges après la disparition lors de la Seconde Guerre entre Ciel et Terre d'Alexiel et de Rochel.

Après cette guerre, Sévoth-Tart fit condamner Alexiel à la réincarnation humaine perpétuelle par Uriel afin de s'en débarrasser. Uriel quitta les cieux pour expier son acte, car il aimait Alexiel. Personne ne pouvant réclamer le pouvoir, Métatron monta sur le trône, mais en réalité le pouvoir était aux mains de Sévoth-Tart. Ses premières mesures furent de faire disparaître tous ceux qu'il jugeait impures et indignes de la condition d'ange. L'ange de l'eau maîtresse des Chérubins, Gabriel, s'opposa fortement à cette politique, mais Sévoth-Tart la fit réduire au silence en lui plantant une aiguille dans le cou pour la paralyser, comme le lui permettait son pouvoir.

Sans résistance, les cieux furent totalement sous l'emprise du tyran, qui n'avait pas oublié le responsable de son passé monstrueux. Zahikel fut envoyé en mission pour exterminer des anges vermines, dont la chef était une femme rousse. Mais quand il arriva dans le présumé Q.G des rebelles, il les trouva tous paralysés et la leader' muselée, semblait le supplier de ne pas faire exploser la maison. Cependant, il était trop tard, et la bombe explosa comme prévu. Zahikel eu le temps de voir les cheveux roux tomber pour laisser place à une longue chevelure blonde, et il reconnut impuissant Anaelle avant que tout ne disparaisse. Seul survivant de la catastrophe, il fut condamné par Sévoth-Tart à être déchu et à lui prêter une totale allégeance. La vérité était que Sévoth-Tart avait paralysé Anaelle et avait tendu un piège à Zahikel pour entamer sa vengeance. 

Depuis lors, les cieux dans leur totalité obéirent au tyran. Jusqu'au réveil de l'ange salvateur Sétsuna Mudô, qui provoqua le retour de Rochel. Ce dernier connaissait le secret de Sévoth-Tart et une lutte de pouvoir commença entre les deux anges pour prendre la tête des cieux. Mais Sévoth-Tart conserva le trône au nom de Métatron. Pendant ce temps une organisation rebelle se forma pour destituer Sévoth-Tart du pouvoir. L'une des tentatives d'assassinat dégénéra et permis le retour de Gabriel avec cependant la conscience de Sara Mudô. Sévoth-Tart l'enferma dans son manoir et attendit patiemment que Sétsuna vienne la chercher.

Quand l'ange salvateur vint chercher Sara, il découvrit que celle-ci s'était évadée avec les rebelles, dont le chef n'était autre que Zahikel, grâce auquel Sétsuna avait pu parvennir jusqu'au manoir. Une confrontation eu lieu entre l'ange salvateur et le tyran, et Sétsuna découvrit le sombre projet de Sévoth-Tart avant de s'enfuir vers le Q.G des rebelles. Mais le tyran le suivit avec un détachement spécial et attaqua les rebelles. Sétsuna eu juste le temps de revoir Sara avant qu'elle ne soit capturée, puis Zahikel se laissa prendre afin que l'ange salvateur puisse fuir. 

Dans la prison appelée "Le Couloir du Néant", Sévoth-Tart fit subir à Zahikel la Perte des Ailes, mais avant il lui révela son projet : la Terre et les humains étaient selon lui des créations imparfaites de Dieu, et en tant que souverain suprême des cieux il se devait de détruire cette monstruosité afin de recréer un monde parfait et sans aucune souillure. Zahikel lui dit alors qu'il avait découvert son secret et qu'il plaignait Laïla pour ce qui lui était arrivé. Fou de rage, Sévoth-Tart déclencha son pouvoir suprême et tout ce qui vivait aux alentours fut monstrueusement anéanti. Ensuite, reprenant ses esprits, il repartit vers le palais afin de s'occuper de son second otage.

Sévoth-Tart avait l'intention de faire comparaitre Sara devant le tribunal céleste afin de la juger coupable de crime face à Dieu, la relation amoureuse qu'elle entretenait sur Terre avec son propre frère. Suivant son plan, Gabriel disparaitrait avec Sara et le pouvoir de l'eau devrait être accordé à un autre ange majeur. Et l'ange en question devait être désigné par le souverain et le juge. Hors Sévoth-Tart prit la place du juge pour ce procès, et avait l'intention de s'approprier le pouvoir de l'eau afin de vaincre Rochel une fois pour toutes. Il demanda à Raphael, l'ange medecin, de faire boire à Sara une potion qui l'empêcherait d'user de la parole lors de l'audience.

Le procès débuta, et Sara, incapable de se défendre, se vit accuser de toutes parts par Sévoth-Tart. Un faux témoignage de Raphael prétendit même qu'un enfant avait été créé à la suite de l'union taboue. Désespérée, Sara utilisa ses dernières forces pour pointer un doigt accusateur sur Sévoth-Tart. Alors que ce dernier allait prononcer la sentence, Raphael fit irruption et embrassa Sara. Son pouvoir de guerrison fit disparaitre les effets du sérum. Tous deux se tenaient face à Sévoth-Tart, prêts à se rebeller une dernière fois face au tyran.

La chute de l'ange blanc 
L'intervention de Raphael permis à Sara de retrouver la voix, et elle relata toute son histoire devant tous, dévoilant toutes les machinations de Sévoth-Tart à son égard. Elle termine en pleignant ce dernier, car selon elle il doit énormément souffrir pour ainsi faire tant de ravages autour de lui. De rage, Sévoth-Tart envoie une colossale boule d'énergie sur Sara pour la faire taire, qui sera stoppée de justesse par Raphael. Les gardes s'interposent entre le juge et son accusée, et Sévoth-Tart ordonne l'arrestation immédiate de Raphael pour haute trahison. 

C'est alors que surgit un mystérieux inconnu qui accuse Sévoth-Tart d'usurpation. Tous découvrent stupéfaits que l'inconnu n'est autre qu'Uriel, qui vient venger la mémoire de Zahikel. Comme stipulé dans les lois angéliques, Uriel est le seul ange habilité au rôle de juge céleste. De plus, selon lui, le dirigeant suprême des cieux ne serait pas celui que tout le monde croit. Sévoth-Tart lui demande des explications, et Uriel présente alors le cas d'un ange guerrier nommé Sévoth-Tart ayant participé à la Première Grande Guerre entre Ciel et Terre. Selon la légende, cet ange seraitrevennu triomphant de cette guerre, mais à ce point blessé et couvert de cicatrices qu'il lui fallait en permanence porter un masque sur le visage. Puis il serait devenu le tuteur de Métatron pour finir par diriger les cieux d'une main de fer. Mais selon Uriel, le véritable Sévoth-Tart serait mort durant cette même guerre. Il sort une disquette de son manteau et l'introduit dans le lecteur holographique, en précisant que cette preuve lui vient de Zahikel en personne, avant sa capture. Dans les airs apparait l'image en trois dimensions d'une dent. Uriel indique que cette dent a jadis appartenu à un ange souffrant d'une maladie très rare et dont la dent servie à élaborer le vaccin. Se modélise ensuite une image virtuelle en diagramme de l'ange en question. Uriel demande à Sévoth-Tart s'il reconnait cet ange, et le tyran lui répond qu'il ne l'a jamais vu. Uriel insiste, et Sévoth-Tart, hors de lui, assure que cette personne est pour lui un parfait inconnu. Uriel fait alors passer l'image suivante, celle de l'ange inconnu mais cette fois-ci c'est une photographie on ne peu plus claire. Triomphant, Uriel dévoile que cet ange n'est autre que le véritable Sévoth-Tart, mort plusieurs millénaires auparavant. 

C'est une véritable explosion de cris et d'injures dans le tribunal à l'encontre de l'usurpateur. Tous se lèvent et pointent le tyran d'un doigt accusateur. Tous exigent la vérité, et Sévoth-Tart commence à perdre le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Sandalphon parvient à convaincre Métatron de lever les derniers sceaux qui le retiennent prisonnier du laboratoire de Sévoth-Tart. Enfin libre, Sandalphon pénètre peu à peu l'esprit de sa compagne.

Au tribunal, les choses empirent. Le peuple des anges se révolte contre celui qui l'a si longtemps trompé et manipulé, et Sara s'enfuit avec Raphael tandis que Sétsuna approche de plus en plus du bâtiment où se trouvrent ses ennemis. La pression devient trop grande pour Sévoth-Tart, qui perd soudainement le contrôle de son esprit. Son pouvoir suprême se manifeste sans aucune entrave et atomise le tribunal et les alentours.

Au milieu des ruines sanglantes du tribunal céleste, Sétsuna se tient devant un Sévoth-Tart anéanti et démasqué. Sétsuna se souvient de l'histoire de l'un de ses compagnons, un certain Nidhogg, et il pardonne pour eux deux son ex-ennemi. Sévoth-Tart, en proie à la folie, ne réalise pas ce qui se passe et ce qui se tient derrière lui. Sandalphon, possédant le corps d'un garde, projette Sétsuna dans les ruines et disparait en emportant le corps de Sévoth-Tart sous le regard de Rochel. 

De retour dans son palais, Sévoth-Tart est agressé par Sandalphon qui désire utilisé les capacités organiques de sa compagne pour lui faire concevoir en son sein un enfant qui deviendra le véritable corps du monstre. Sandalphon poursuit sa compagne et la viole avant de disparaitre dans la conscience de Métatron. 

Métatron, suivant les conseils de Sara, se rend dans les appartements de Sévoth-Tart pour lui faire part de ses sentiments. Mais Sévoth-Tart le rejette violemment et les gardes les séparent de peur qu'il ne blesse le petit séraphin. Métatron est reconduit en pleurs dans sa chambre. 

Les membres de l'Anima Mundi décident d'une attaque sur le palais de Sévoth-Tart pour l'obliger à quitter le gouvernement. Mais après avoir franchis les grandes portes, ils découvrent un horrible spectacle. Tous les habitants gisent à terre, la tête tranchée. Pénétrant dans la grande salle, les rebelles et Sétsuna découvrent Sévoth-Tart nu et couvert de sang psalmodiant des chants pour "son enfant aux yeux rouges". Raziel ne reconnait plus son grand ennemi, quand soudain Rochel apparait derrière le tyran aux côtés d'un grand homme en armure noire qui se révèle être Lucifer en personne. Rochel dévoile à tous ce" qui s'est passé dans le palais, le viol et le massacre des sujets de Sévoth-Tart par leur maître ayant perdu l'esprit. Rochel précise également avoir détruit la conscience de Sévoth-Tart lors de leur affrontement mental. La créature qui se tient entre eux n'est donc plus Sévoth-Tart, mais bel et bien Laïla, de retour dans son corps. Le combat qui suit achève de détruire le palais, et les rebelles prennent la fuite.

Lors d'un discours retransmis dans les cieux tout entier, Rochel annonce au peuple des anges que les récents évènements sont l'œuvre de l'Anima Mundi. Il déclare également qu'après avoir découvert le corps sans raison de Sévoth-Tart il a pris la liberté de le faire enfermer pour sa sécurité dans le couloir du néant. En l'absence du tyran et en attendant son entier rétablissement, Rochel dit prendre la tête des cieux et assurer la tutelle du seigneur Métatron.

Le retour à La paix 
Du haut du dernier étage de la tour où elle est recluse, Laïla est de plus en plus en proie aux divagations infligées par Sandalphon tandis que le corps du bébé se développe. Soudain, elle entend depuis la fenêtre monter une mélodie qu'elle reconnait, puisqu'il s'agit de l'une de ses berceuses. Le fantôme de Nidhogg apparait devant elle pour lui avouer son amour et lui dire qu'il la pardonne pour tout ce qu'elle a fait, qu'il l'aime encore plus malgré tout. Enfin en paix, il s'en va pour retourner au néant, quand Laïla l'enlace et, déployant ses ailes, s'envole de la tour avec lui. 

La tour étant équipée d'un système paralysant l'énergie astrale, les deux anges amoureux s'écrasent ensemble loin de la prison. 

Bien plus tard, Métatron, mourant après une confrontation avec Lucifer, gît auprès d'une rivière quand il voit se pencher vers lui une silhouette qu'il reconnait. Laïla prend le jeune séraphin dans ses bras, et avec Nidhogg ils disparaissent tous les trois à jamais.

Sources 
 Laïla l'Innocente : Angel Sanctuary, volumes 6 et 16  / .
 Sévoth-Tart le Tyran : Angel Sanctuary, volumes 3 à 15  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / .
 La Chute de l'Ange Blanc : Angel Sanctuary, volumes 15 et 16  / .
 Le Retour À La Paix : Angel Sanctuary, volume 17 .

Liens externes 
 Sword

Angel Sanctuary
Personnage de manga
Méchant de fiction